Жилгоро́док — посёлок в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
По административным данным 1966 года посёлок Жилгородок в составе Волосовского района не значился.

По данным 1973 и 1990 годов посёлок Жилгородок входил в состав Клопицкого сельсовета.

В 1997 году в посёлке Жилгородок проживали 239 человек, посёлок входил в Клопицкую волость, в 2002 году — 233 человека (русские — 97 %), в 2007 году — 238 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-восточной части района на автодороге  (Кемполово — Выра — Шапки) к югу от автодороги  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района